Gomellano – abitanti di Gumiel de Izán
Gomellano – abitanti di Gumiel de Mercado